Zlatan Bajramović (Hamburgo, 12 de agosto de 1979) é um futebolista da Bósnia e Herzegovina que atua no Eintracht Frankfurt.

Futebolistas da Bósnia e Herzegovina
Futebolistas do FC St. Pauli
Futebolistas do Sport-Club Freiburg
Futebolistas do FC Schalke 04
Futebolistas do Eintracht Frankfurt